Untermarkt 13 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 13 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 13 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Rathaus (Murnau am Staffelsee), siehe Liste der Baudenkmäler in Murnau am Staffelsee
 Untermarkt 13 (Wolfratshausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wolfratshausen